Daveed Diggs (1982) – attore e rapper statunitense
 Jamar Diggs (1988) – cestista statunitense
 Quandre Diggs (1993) – giocatore di football americano statunitense
 Quincy Diggs (1990) – cestista statunitense
 Robert Fitzgerald Diggs in arte RZA (1969) – beatmaker, polistrumentista, rapper, produttore discografico, attore e regista statunitense
 Stefon Diggs (1993) – giocatore di football americano statunitense
 Taye Diggs (1971) – attore e cantante statunitense